Blood Music kan syfta på:

 Blood Music, en svensk musikgrupp.
 Blood Music, ett skivbolag som fokuserar på metal och har gett ut bland annat Emperor, Strapping Young Lad och Moonsorrow.
, ett musikalbum av shoegazebandet Chapterhouse.
, ett musikalbum av Dead Celebrity Status.
 Blood Music, en science fiction-novell av Greg Bear utgiven 1985.

Källor